Il singolare del torneo di tennis Agadir Challenger 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Oscar Martinez Dieguez che ha battuto in finale Bohdan Ulihrach 3-6, 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Franco Davín (secondo turno)
 Oscar Martinez Dieguez (Campione)
 Jordi Arrese (quarti di finale)
 Karim Alami (primo turno)

 Ronald Agénor (primo turno)
 Bohdan Ulihrach (finale)
 Filip Dewulf (secondo turno)
 Stefano Pescosolido (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Agadir Challenger 1995